Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2014 (met de officiële naam Malaysian Open, Kuala Lumpur 2014) werd gespeeld van 22 tot en met 28 september 2014. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Julien Benneteau met  7-6(4) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcin Matkowski en Leander Paes. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 3-6, 7-6(5) en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur